Hillerslev er navnet på flere forskellige lokaliteter i Danmark:

 Hillerslev (Thisted Kommune) – en by i Hillerslev Sogn, Thisted Kommune, Region Nordjylland
 Hillerslev (Faaborg-Midtfyn Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Hillerslev Sogn, Faaborg-Midtfyn Kommune, Region Syddanmark

Se også 
 Hillerslev Kirke – flertydig
 Hillerslev Sogn – flertydig